Der Begriff Eschensterben wird genutzt für:
 die Infektion der Eschen mit Chalara fraxinea (Eschentriebsterben)
 den Befall der Eschen mit dem Asiatischen Eschenprachtkäfer
 den Befall der Eschen mit dem Bunten Eschenbastkäfer, was gelegentlich auch zum Absterben der Eschen führen kann.